Frédéric Saldmann (1953-), un médecin cardiologue, nutritionniste et chef d'entreprise français ;
 Sarah Saldmann (1991-), une avocate, chroniqueuse et auteure française.
Patronyme juif